Colonia Reforma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Leyes de Reforma, ort, Baja California, Mexicali, 
 Colonia Reforma, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, ort, Oaxaca, 
 Colonia Reforma, San Juan Juquila Vijanos, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar